Bandera Azul puede referirse a:

 Bandera Azul, premio anual otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a playas y puertos.
 Bandera Azul, ejercicio de aviación militar organizado por la Fuerza Aérea de Israel.